.ভারত è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato all'India.

Domini di primo livello
India